Désenchantée est un mot de la langue française désignant plusieurs articles.

 Désenchantée, une chanson écrite par Mylène Farmer et composée par Laurent Boutonnat, sortie en 1991 ;
 Désenchantée, une série télévisée d'animation américaine créée par Matt Groening ;
 La Désenchantée, un film dramatique réalisé en 1990 et écrit par Benoît Jacquot.